Treća hrvatska nogometna liga je u sezoni 2008./09. igrana u tri skupine - Istok, Jug i Zapad.

Istok

Jug

Zapad

Poveznice 
 T-Com 1. HNL 2008./09.
 2. HNL 2008./09.
 4. HNL 2008./09.
 5. rang HNL-a 2008./09.
 6. rang HNL-a 2008./09.
 7. rang HNL-a 2008./09.
 8. rang HNL-a 2008./09.
 Hrvatski nogometni kup 2008./09.

Izvori 
 rsssf.com, Hrvatska 2008./09.
 sportnet.hr, 3. HNL 2008./09., ljestvice 
 sportnet.hr, 3. HNL 2008./09., rezultati 
 nk-maksimir.hr, 3. HNL Zapad 2008./09., ljestvica 
 nk-maksimir.hr, 3. HNL Zapad 2008./09., rezultati 
  

2008./09. 
 3